Bactrodesmium är ett släkte av svampar. Bactrodesmium ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bactrodesmium